U.S. National Championships 1914 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1914 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 24 sierpnia–1 września, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 8–13 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta czwarta edycja turnieju męskiego i dwudziesta ósma damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1914 w Stanach Zjednoczonych
1914 w tenisie ziemnym
US Open według lat